

Geografia
 Raħal Ġdid, in italiano Paola – città dell'isola di Malta
 Sed Rahal – città dell'Algeria, provincia di Djelfa
 Sidi Mohammed Ben Rahal – centro abitato e comune rurale del Marocco, provincia di Settat

Persone
 Bobby Rahal, propr. Robert Woodward Rahal (1953) – ex pilota automobilistico statunitense,
 Graham Rahal (1989) – pilota automobilistico statunitense, figlio dell'ex pilota Bobby
 Sabrina Sato Rahal (1981) – modella, conduttrice televisiva e umorista brasiliana, di origini giapponesi e libanesi

Altro
 Rahal Letterman Racing (RLL)  – team automobilistico statunitense